Tosena — род певчих цикад из семейства Cicadidae, обитающий в Юго-Восточной Азии. Это типовой род трибы Tosenini. Виды, ранее включавшиеся в род Tosena: Distantalna splendida, Formotosena montivaga, Formotosena seebohmi and Trengganua sibylla.

Виды 
 Tosena albata Distant, 1878
 Tosena depicta Distant, 1888
 Tosena dives (Westwood, 1842)
 Tosena fasciata (Fabricius, 1787)
 Tosena melanoptera (White, 1846)
 Tosena mearesiana (Westwood, 1842)
 Tosena paviei (Noualhier, 1896)

Галерея

Примечания 

Певчие цикады
Насекомые Азии
Роды полужесткокрылых